Ираги () — село Дахадаевского района Дагестана. Входит в Кудагинское сельское поселение.

География 
Село находится на высоте 939 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты: Зубанчи, Трисанчи, Дакниса, Зильбачи, Кудагу, Джирабачи, Сургия, Хунгия, Чахдикна, Иричи.

Население

История 
Ираги являлось частью общества Муйра.

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района